Črno jezero (znamená černé jezero) je název dvou jezer ve Slovinsku:

 Črno jezero (Julské Alpy) — jezero v Julských Alpách
 Črno jezero (Pohorje) — jezero v Pohorji

Související články 
 Černé jezero – jezero na Šumavě v České republice
 Černé jezírko – název několika menších jezer v České republice
 Čierne jazierko – menší jezero v okrese Šala na Slovensku
 Čierne pleso –  – název několika ples na Slovensku
 Czarny Staw – název několika ples v Polsku
 Char núr (rozcestník) – název několika jezer v Mongolsku

Hydronyma podle barev